Girard est un nom propre qui peut faire référence à :

Anthroponyme

 Girard, un prénom masculin.
 Girard, un patronyme porté notamment en France et en Suisse.

Patronyme

Toponyme

Canada 
 Rivière à Girard, un affluent du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Saint-Éloi (MRC Les Basques) et L'Isle-Verte (MRC de Rivière-du-Loup), dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;

États-Unis 
 Girard, une localité du comté de Burke en Géorgie ;
 Girard, une ville du comté de Macoupin, en Illinois ;
 Girard, le siège du comté de Crawford, dans le Kansas ;
 Girard, une ville du comté de Trumbull, en Ohio ;
 Girard, un borough du comté d'Érié, en Pennsylvanie ;
 Girard, une census-designated place située au Texas ;

France 
 Saint-Maurice-le-Girard, une commune française située dans le département de la Vendée.

Pologne 
 Zyrardow, prononcé en polonais: ([jɨˈrarduf]), une ville en Pologne porte le nom 'polonisé' de Philippe de Girard.

Homonymie de localités aux États-Unis